Parlamentsvalget i Pakistan 1970 afholdtes den 7. december 1970 og var det første af sin art i Pakistan efter nationens dannelse i 1948. De to største partier var Vestpakistans Pakistan Peoples Party og Østpakistans Awami-ligaen. Ingen af de to partier vandt et eneste mandat i det andets område.

Valgresultatet

Referencer 

Pakistans politik
Pakistan 1970